Antoni Ros Blasco (1950-), peintre catalan ;
 Blasco de Alagón (1190-1241), noble aragonais ;
 Blasco de Garay (1500-1552), navigateur, capitaine et inventeur espagnol ;
 Blasco de Grañén (1400-1459), peintre de la période gothique, actif en Aragon ;
 Blasco Núñez Vela (1490-1546),  premier vice-roi espagnol du Pérou de 1543 à 1546 ;
 Carl Blasco (1971-), triathlète français ;
 Didier Blasco (?), réalisateur et scénariste français ;
 Eduardo Blasco Ferrer (1956-2017), linguiste espano-italien et professeur à l'Université de Cagliari, en Sardaigne ;
 Gregorio Blasco (1909-1983), footballeur espagnol ;
 Jesús Monterde Blasco (1919-1995), auteur de bande dessinée espagnol ;
 Joan Francesc Lerma i Blasco (1951-), homme politique espagnol ;
 José Ruiz y Blasco (1838-1913), professeur d'art et peintre espagnol ;
 Josep Lluís Blasco (1941-2003), philosophe et homme politique espagnol ;
 Maite Blasco (1938-), actrice espagnole ;
 Manolo Blasco (?), astronome espagnol ;
 Manuel Blasco de Nebra (1750-1784), organiste et compositeur espagnol
 Manuel Blasco Garzón (1885-1954), avocat, dirigeant sportif et homme politique espagnol ;
 Manuel Blasco Marqués (1960-), homme politique espagnol ;
 María Blasco Marhuenda (1965-), biologiste espagnole ;
 Maxime Blasco (1986-2021), caporal-chef français mort pour la France ;
 Miriam Blasco (1963-), judokate espagnole ;
 Ricardo Blasco (1921-1994), réalisateur espagnol ;
 Ruth Gloria Blasco Ibáñez (1910-2003), actrice américaine ;
 Sigfrido Blasco-Ibáñez (1902-1983), homme politique espagnol ;
 Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), écrivain, journaliste et homme politique espagnol.

Blasco